Šmerda, ženská varianta Šmerdová, je české příjmení. Pochází z nářečního slovesa šmérat, „škrabat, šimrat“. 

 Lenka Šmerdová (* 1964) – česká generálka
 Lubomír Šmerda (* 1974) – český fotbalista
 Radek Šmerda (* 1977) – český úředník a ministr dopravy
 Zdeněk Šmerda (1922–2019) – český stavební inženýr a profesor

Podobná příjmení 
 Šmeral
 Šmarda

Reference